Gubari steht für:

 Gubari, eine ehemalige Flächeneinheit in der Mongolei, siehe Kubari

Gubari ist der Familienname folgender Personen:

 Seyyid Kasim Gubari, osmanischer Kalligraf
 Sherko Gubari (* 1996), irakischer Fußballspieler